Хет-трик (от  — буквально: трюк, связанный со шляпой) — позитивное достижение в ряде видов спорта и игр, связанное с числом три. Появление термина связано с игрой в крикет, но в настоящее время он наиболее часто употребляется применительно к футболу и хоккею с шайбой. Также встречается во многих видах спорта, чаще в тех, где целью является поражение ворот противника, например, в регби, лакроссе, водном поло, гандболе, хоккее с мячом, но также и в тех, где понятия «ворота» вообще нет, например, в крикете, скрэббле и других. В спортивной журналистике термин иногда распространяется и на различные произвольные достижения спортсменов или команд, совершённые последовательно в рамках какого-либо соревнования или соревнований, при этом важно, чтобы достижения были значительны и их число равнялось трём.

Происхождение термина 
Название «хет-трик» появилось в 1858 году, в Англии, когда во время чемпионата Великобритании по крикету, проводившегося в Гайд-Парке, игрок Хитфилд Харман Стивенсон (Х. Х. Стивенсон) прошёл три калитки подряд. Это настолько впечатлило его болельщиков, что они собрали деньги и купили ему в подарок головной убор — кепку или шляпу.

В футболе и хоккее 

В футболе и различных видах хоккея по сложившейся традиции серии из двух и более голов, забитых в одном матче одним игроком, имеют названия. Серия из двух голов имеет название дубль, из трёх — хет-трик, из четырёх — покер, из пяти — пента-трик.

В футболе выделяют следующие подвиды хет-триков:
 ортодоксальный хет-трик — все три мяча футболист забивает подряд;
 классический хет-трик — все три мяча футболист забивает подряд и в течение одного тайма;
 идеальный хет-трик — футболист забивает три мяча правой, левой ногой и головой.

В хоккее с шайбой также существует понятие «натуральный хет-трик», подразумевающее, что серия из трёх забитых игроком в одном матче голов не прерывалась голами, забитыми другими игроками.

В хоккее (НХЛ) после исполнения хет-трика болельщиками принято бросать на лёд головные уборы.

В гонках 
В шоссейно-кольцевых авто- и мотогонках (например, в Формуле-1 или MotoGP) хет-триком называется выполнение трёх условий одним гонщиком в течение одного этапа соревнований: завоевание поул-позиции (не всегда то же самое, что и победа в квалификации), лучшее время прохождения круга в гонке и победа в этой гонке.

В других состязаниях 
Хет-триком также называются различные события, не связанные с поражением ворот соперника.

В дартсе 
В дартсе хет-трик — это три подряд попадания в одном подходе в «яблочко» (центр мишени, в английском языке имеющий название bull eye — «бычий глаз»), которые приносят 150 очков (по 50 за каждое попадание); иногда хет-трик называют «броском Эванса», в честь британского спортсмена Алана Эванса, который часто его исполнял.

В бейсболе 
В бейсболе существует два вида хет-триков: когда игрок делает три страйк-аута в одной игре и когда он делает три хоум-рана.

В киберспорте 

 Counter-Strike: Global Offensive: достижение «Хет-трик» () выдаётся за «превосходство над тремя вражескими игроками одновременно».

Необычные хет-трики в футболе 
 В 1996 году в матче чемпионата Бельгии футболист Стан Ван ден Бюйс из клуба «Экерен» забил три мяча в свои ворота, что привело к поражению его команды от «Андерлехта» со счётом 2:3. В 2022 году это же сделала Мейкайла Мур в матче женских сборных США и Новой Зеландии (5:0), причём, поскольку голы были забиты обеими ногами и головой, хет-трик соответствует определению «идеального».
 В ноябре 1999 года футбольный вратарь Хосе Луис Чилаверт забил три гола с пенальти, что по сей день остаётся единственным случаем авторства хет-трика вратарём.
 15 марта 2023 года Гифт Орбан забил три мяча за 3 минуты и 25 секунд в матче Лиги конференций УЕФА, это самый быстрый хет-трик в истории еврокубков.

См. также 
 Трипл-дабл
 :Категория:Списки хет-триков в футболе
 Hattrick

Примечания

Ссылки 
 Заметка на сайте футбольной истории

Футбольная терминология
Хоккейная терминология
Спортивная терминология
Крикетная терминология